Гончару́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Гончарук Андрій Іванович ( 1961) — український державний діяч, дипломат.
 Гончарук Антон Миколайович (1908—1992) — голова колгоспу. Герой Соціалістичної Праці.
 Гончарук Василь Михайлович (1983—2016) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончарук Віктор Олександрович ( 1954) — український поет, журналіст.
 Гончарук Владислав Володимирович ( 1941) — український вчений у галузі хімії, академік НАН України.
 Гончарук Володимир Андрійович (1918—1942) — Герой Радянського Союзу.
 Гончарук Володимир Євтихійович (1947—2017) — український науковець, доцент. Кандидат фізико-математичних наук, депутат Львівської обласної ради народних депутатів.
 Гончарук Галина Йосипівна (* 1946) — заслужений працівник соціальної сфери України.
 Гончарук Григорій Іванович ( 1937) — доктор історичних наук, професор.
 Гончарук Данило Євгенович (* 2002) — український футболіст, лівий вінґер донецького «Шахтаря», який виступав в оренді за іспанський клуб «Льєйда».
 Гончарук Дмитро Дмитрович (1977—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончарук Євген Гнатович (1930—2004) — ректор НМУ ім. О.Богомольця, академік НАН України.
 Гончарук Іван Савич (1925—1989) — вояк УПА.
 Гончарук Марія Юріївна (* 1990) — російська співачка українського походження, авторка пісень, модель.
 Гончарук Микола Григорович ( 1947) — український військовик, професор.
 Гончарук Микола Павлович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончарук Михайло Іванович (1905—1969) — український художник.
 Гончарук Ніна Іванівна (* 1949) — художниця-майстриня з живопису голкою, «Золота голка України», заслужений майстер народної творчості України.
 Гончарук Олег Миколайович — полковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Гончарук Олег Романович ( 1968) — український політик.
 Гончарук Олександр Миколайович — підполковник медичної служби, заслужений лікар України
 Гончарук Олексій Валерійович ( 1984) — український юрист, Прем'єр-міністр України (з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020).
 Гончарук Олена Миколаївна — українська оперна співачка.
 Павло Гончарук (1978) — римо-католицький єпископ, 6 січня 2020 року призначений єпископом Харківсько-Запорізької дієцезії в Україні.
 Гончарук Петро Никифорович (1938—2021) — український радянський гірник, начальник дільниці шахти. Герой Соціалістичної Праці.
 Гончарук Тарас Григорович ( 1969) — доктор історичних наук, син Григорія Івановича.
 Гончарук Федір Євтихович (1919—1975) — Герой Радянського Союзу.
 Гончарук Юрій Олексійович ( 1953) — український дипломат.
 Гончарук Яків Андрійович ( 1937) — український вчений-економіст, доктор економічних наук, професор, академік АН ВШ України.

Інше 
 Гончарук — псевдонім крайового провідника ОУН Осипа Дяківа-Горнового.
 Справа «Гончарук проти Росії» — справа у зв'язку зі злочинами російської армії у 2-й російсько-чеченській війні

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук